Posen kan syfta på:

 Posen – äldre namn på staden Poznań i Polen
Provinsen Posen – en preussisk provins åren 1815-1920
Regierungsbezirk Posen – ett regeringsområde i ovannämnda provins
SMS Posen – ett tyskt slagskepp